Pantego kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pantego (North Carolina)
Pantego (Texas)